Ниже приведён список городов Азербайджана, которые претерпели изменения в названии в течение недавнего прошлого. На первом месте в списке даётся старое название города, которое затем было переименовано. Последним даётся текущее название города.

Список 
 Анненфельд → Шамкир → Шамхор → Шамкир (1991)
 Астрахан-Базар → Джалильабад (1967)
 Абдаляр → Лачин → Бердзор → Лачын (1926)
 Бейлаган → Жданов (1939) → Бейлаган (1991)
 Билясувар → Пушкино (1938) → Билясувар (1991)
 Варташен → Огуз (1991)
 Гянджа → Елизаветполь (1805) → Гянджа (1918) → Кировабад (1935) → Гянджа (1989)
 Геранбой → Касум-Исмаилов (1938) → Геранбой (1990)
 Дивичи → Шабран (2010)
 Еленендорф → Еленино → Ханлар (1938) → Гёйгёль (2008)
 Елизаветинка → Люксембург → Агстафа (1939)
 Зубовка → Али-Байрамлы (1938) → Ширван (2008)
 Карягино → Физули (1959)
 Красная Слобода → Гырмызы Гасаба (1991)
 Куткашен → Габала (1991)
 Мардакерт → Агдере (1991, изменения не признаются непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой, которая контролирует этот город)
 Порт-Ильич → Лиман (1999)
 Новая Шемаха → Ахсу
 Норашен → Ильичёвск → Шарур (1991)
 Петропавловка → Петропавловск → Сабирабад (1931)
 Пирджеван → Зангелан (1957)
 Пришиб → Гёйтепе
 Степан Разин → Бакиханов
 Тертер → Мир-Башир (1949) → Тертер (1991) 
 Траубенфельд → Виноградное поле → Товуз
 Ханкенди → Степанакерт (1923) → Ханкенди (1991, изменения не признаются Нагорно-Карабахской Республикой, которая контролирует этот город)
 Хонашен → Мартуни → Ходжавенд (1991, изменения не признаются Нагорно-Карабахской Республикой, которая контролирует этот город)
 Шеки → Нуха (1840) → Шеки (1968)

См. также 
 Список переименованных городов в Армении
 Список переименованных городов в Грузии

Азербайджан
 
Городов
Топонимия Азербайджана